Fort Rucker est une census-designated place et une base de l'armée américaine située en Alabama, dans le comté de Dale.

Elle doit son nom à Edmund Rucker (1835-1924), officier confédéré lors de la guerre civile américaine.

Fondé en 1942, le site comporte un aéroport militaire () et plusieurs héliports.

Démographie

Notes et références

Liens externes 
  https://home.army.mil/rucker/index.php/about/leadership/commanding-general

Camp militaire de l'United States Army
Base militaire en Alabama